

Mitologia greca
Filante – re dei Driopi che venne ucciso da Eracle
Filante – discendente del precedente, figlio di Antioco e padre di Ippote 
Filante – re di Efira in Tesprozia
Filante – padre di Polimela e nonno di Eudoro

Note

Bibliografia